Ziegenrücken bezeichnet:

 einen Berg im Riesengebirge, siehe Kozí hřbety
 einen Berg im Harz, siehe Ziegenrücken (Harz)